Arrigo bzw. D’Arrigo ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Mitchell D’Arrigo (* 1995), italienischer Schwimmer
 Angelo d’Arrigo (1961–2006), italienischer Gleitschirmpilot, Hängegleiterpilot, Ornithologe
 Stefano D’Arrigo (1919–1992), italienischer Schriftsteller

sowie der Künstlername von
 Arrigo Wittler (1918–2004), Maler

eine italienische Form für "Heinrich", an prominenter Stelle für
 Heinrich VII. (HRR), in der Divina Commedia, Paradiso XXX, V. 137.
 Arrigo da Settimello (Arrighetto da Settimello, Henricus Septimellensis, Henricus Pauper), italienischer Dichter

Siehe auch:
 Arigo